Темен  может означать:
 Темен — один из гераклидов.
 Темен — термин, в микенских текстах обозначающий участок земли царя и вельмож. te-me-no — участник лавагета.
 Темен — город во Фригии, жители которого именовались теменитами.
 Темен — сын Пеласга, которому Рея передала на воспитание новорожденную Геру. Обитал близ Кукушкиной горы в Арголиде, ввел культ Гор и Геры. Его потомки последовали за коровой Ио в Египет.

Примечания